Enemies – singolo degli Ashes Divide del 2008
 Enemies – singolo degli Shinedown del 2012
 Enemies – singolo di Post Malone del 2019